Shannon Hills ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Shannon Hills (Arkansas)
 Shannon Hills (Tennessee)
 Shannon Hills (Virginia)